Magdalena van Valois (Tours, 1 december 1443 — Pamplona, 21 januari 1495) was van 1479 tot aan haar dood regentes van het koninkrijk Navarra. Ze behoorde tot het Huis Valois.

Levensloop 
Magdalena was de jongste dochter van koning Karel VII van Frankrijk uit diens huwelijk met Maria, dochter van hertog Lodewijk II van Anjou.

Ze werd verloofd met Ladislaus Posthumus (1440-1457), aartshertog van Oostenrijk en koning van Hongarije en Bohemen, maar die stierf nog tijdens de voorbereidingen van het huwelijk. Uiteindelijk huwde Magdalena op 7 mei 1461 in Lescar met Gaston van Foix (1444-1470), zoon van graaf Gaston IV van Foix en koningin Eleonora I van Navarra. Gaston droeg als erfgenaam van het koninkrijk Navarra vanaf 1464 de titel Prins van Viana. Ze kregen twee kinderen:
 Frans I Phoebus (1466-1483), graaf van Foix en Bigorre, burggraaf van Béarn en koning van Navarra
 Catharina (1470-1517), gravin van Foix en Bigorre, burggravin van Béarn en koningin van Navarra, huwde in 1484 met Johan van Albret.

Haar echtgenoot kwam in 1470 om het leven tijdens een riddertoernooi en stierf eerder dan zijn ouders. Nadat haar schoonvader Gaston IV in 1472 overleed, erfde haar minderjarige zoon Frans I de graafschappen Foix en Bigorre en het burggraafschap Béarn, die Magdalena in zijn naam bestuurde als regentes. Toen haar schoonmoeder Eleonora in 1479 overleed, verwierf de nog altijd minderjarige Frans eveneens het koninkrijk Navarra, met zijn moeder als regentes. In januari 1483 overleed Frans onverwacht op zeventienjarige leeftijd, waarna zijn vier jaar jongere zus Catharina zijn domeinen erfde. Magdalena bleef deze als regentes besturen tot in 1494. Tijdens haar regentschap over Navarra diende ze de strijd aan te gaan met haar schoonbroer Jan van Foix, die na de dood van zijn neef Frans het koninkrijk claimde.

In 1494 werd Magdalena korte tijd gevangengenomen door koning Ferdinand II van Aragon. Nadat ze in januari 1495 op 51-jarige leeftijd overleed, laaide het conflict weer op. Uiteindelijk versloeg haar dochter Catharina haar oom Jan en kon ze koningin van Navarra blijven. 

Magdalena van Valois werd bijgezet in de kathedraal van Pamplona.

Voorouders 

Huis Valois
Regent
Persoon in de 15e eeuw